Methanospirillum — род архей из порядка Methanomicrobiales, единственный в семействе Methanospirillaceae.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 4 вида:

Примечания 

Methanomicrobiales
Роды архей